David A. Aaker – economista statunitense
 Drengman Aaker – imprenditore e politico statunitense
 Jennifer Aaker – psicologa statunitense
 Lee Aaker – attore statunitense